John Dix ist der Name folgender Personen:

* John Adams Dix (1798–1879), US-amerikanischer Generalmajor und Politiker
 John Alden Dix (1860–1928), US-amerikanischer Politiker